Seznam francoskih igralcev ragbija.

B 
Serge Betsen 
Serge Blanco 

Igralci ragbija